Сборная всех звёзд защиты женской НБА () — символическая команда, составленная из лучших игроков оборонительного плана Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), выбирается с сезона 2005 года. Состав сборной определяется голосованием главных тренеров команд ассоциации, которым не позволяется голосовать за игроков своих команд. Команда состоит из двух пятёрок игроков, первой и второй, всего из десяти человек. Голосование по определению лучших происходит следующим образом: каждый голосующий называет свою сборную из десяти человек; за попадание в первую пятёрку игрок получает 2 балла, во вторую пятёрку — 1 балл. В зависимости от количества набранных баллов игроки попадают в первую или вторую команду. При равенстве баллов у баскетболисток, претендующих на 5-ю позицию в первой или второй сборной, оба включаются либо в первую, либо во вторую сборную соответственно, поэтому в сезонах 2009, 2010 и 2013 годов вторая команда состояла из шести человек. В сезоне 2020 года произошёл беспрецедентный случай, Кэндис Паркер, лучший оборонительный игрок турнира, не попала ни в первую, ни во вторую команду, чего не происходило ни разу за всю историю как ЖНБА, так и НБА.

Лидером по количеству выборов в сборную является Тамика Кэтчингс, которая включалась в неё 12 раз подряд, начиная с 2005 года, также она удерживает рекорд по количеству попаданий в первую команду (10 раз). Сильвия Фаулз попадала в сборную звёзд защиты 11 раз, а Алана Бирд — 9, Энджел Маккатри, Таниша Райт, Ребекка Брансон, Брианн Дженьюари и Бриттни Грайнер — по семь раз, а Санчо Литтл и Талли Бевилаква — по шесть раз. Девять зарубежных баскетболисток включались в сборную: Марго Дыдек из Польши, Тиша Пенишейру из Португалии, Санчо Литтл из Испании, Эрика де Соуза из Бразилии, Талли Бевилаква, Лорен Джексон и Эзийода Магбигор из Австралии, Джонквел Джонс с Багамских Островов, а также София Янг с Сент-Винсента и Гренадин, позже получившая американское гражданство и уже по итогам сезона 2012 года была выбрана во вторую команду как американка. Санчо Литтл, соотечественница Софии Янг, также имеет двойное гражданство, с 2006 года играла в чемпионате Испании, став натурализованной испанкой в 2009 году, чтобы выступать за сборную этой страны. Семь баскетболисток, включённые в сборную всех звёзд защиты женской НБА, позже были введены в Зал славы баскетбола: Лиза Лесли в 2015 году, Шерил Свупс в 2016 году, Кэти Смит в 2018 году, Тамика Кэтчингс в 2020 году, Лорен Джексон и Иоланда Гриффит в 2021 году и Свин Кэш в 2022 году.

Победители

По количеству включений 
В таблице указаны игроки, которые как минимум 3 раза включались в сборную всех звёзд защиты женской НБА.

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБА